Макале:

  — район в округе Тана-Тораджа, Индонезия;
  (род. 1943) — бразильский актёр, певец и композитор;
  (1926—1993) — бразильский юморист;
 Макале (род. 1943) — бразильский футболист.